La tassonomia dei ragni è in continua evoluzione: ogni anno centinaia di specie e decine di generi si aggiungono o cambiano famiglia di appartenenza, rendendo necessario aggiornare di continuo le famiglie, le sottofamiglie e in vari clade in cui si suddivide l'ordine Araneae.

Di seguito si riporta l'albero tassonomico che trova concordi la maggioranza degli aracnologi. Pubblicato nel 2011, riporta anche i punti controversi con un ampio corredo di note .

Lo schema filogenetico adottato è basato su quello indicato dall'aracnologo Coddington nel 2005, con successivi aggiornamenti. La sequenza delle famiglie è molto simile a quella adottata anche nel World Spider Catalog di Platnick del 2011. Per quanto riguarda le superfamiglie si hanno i dissensi maggiori, specialmente per le Haplogynae.

Albero tassonomico degli Araneae

Note

Bibliografia
 

Araneae